Brezovo Polje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Brezovo Polje, un village situé dans le district de Brčko ;
 Brezovo Polje Selo, un autre village situé dans le district de Brčko ;
en Croatie
 Brezovo Polje, un village situé dans la municipalité de Glina, comitat de Sisak-Moslavina.